Агон:

 Агон — борьба или состязание у греков и римлян; игры во время религиозных или политических празднеств, например Агоналий.
 Агон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Агон — старейшая из известных настольных игр, в которую играют на доске из шестиугольных ячеек.